Взятие Ведено:
 Взятие Ведено (1858—1859) — операция в ходе Кавказской войны (1817—1864).
 Взятие Ведено (1995) — операция во время Первой чеченской войны.
 Взятие Ведено (2001) — операция во время Второй чеченской войны.